NOC4L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 516 амінокислот, а молекулярна маса — 58 468.

Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки